Молодогвардейское (бывш. , Финкен) — посёлок в Светлогорском районе Калининградской области. Входит в состав Донского городского поселения.

История 
Датой основания поселения считается 16 июля 1857 года. Название переводится с прусского языка как «зяблик».

До 1945 года посёлок Финкен входил в состав Восточной Пруссии, Германия. С 1945 года входил в состав РСФСР. В 1946 году посёлок Финкен был переименован в Молодогвардейское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Светлогорского городского округа